Орлинское озеро:

 Орлинское озеро — озеро в Брянской области, в Севском районе.
 Орлинское озеро — озеро в Ленинградской области, в Гатчинском районе.
 Орлинское — озеро в Тверской области, в Пеновском районе.